Le Bel ist der Familienname folgender Personen:

 Jacotin Le Bel (1. Hälfte des 16. Jahrhunderts), französischer Komponist der Renaissance
 Jean Le Bel (um 1290–1370), belgischer Chronist
 Joseph Le Bel (1847–1930), französischer Chemiker

Siehe auch:
 Lebel